Ma perché?/Se... – singolo dei Matia Bazar del 1977
 Ma perché – singolo degli 883 del 1993